Zwei Zerstörer der United States Navy wurden auf den Namen USS Fletcher getauft:
 USS Fletcher (DD-445), Typschiff der Fletcher-Klasse, benannt nach Frank Friday Fletcher
 USS Fletcher (DD-992), ein Zerstörer der Spruance-Klasse, benannt nach Frank Jack Fletcher

Fletcher